Дудамель ():

 Дудамель, Рафаэль (род. 1973) — венесуэльский футболист и футбольный тренер.
 Дудамель Рамирес, Густаво Адольфо (род. 1981) — венесуэльский дирижёр.